D'Abbadie de Barreau is een sinds 1732 tot de Franse adel behorend geslacht.

Geschiedenis 
De familie d'Abbadie de Barreau is afkomstig uit Béarn in Gascogne en heeft een bewezen stamreeks die teruggaat tot in de 17e eeuw. Adel werd verkregen wegens de functie van secretaris des konings bij de grootkanselarij vanaf 9 augustus 1732 (en werd bekleed tot 1747). Opname in de staten van Béarn had al plaatsgevonden vanwege de heerlijkheid van Comeights in 1727 en 1733.

In 2007 leefden nog drie mannelijke afstammelingen, geboren in 1937, 1978 en 1984. In 1992 woonde het hoofd van het geslacht, de architect Lionel d'Abbadie de Barreau (1937), op het kasteel van Chazeau in Imphy.

Frans adellijk huis